Naselja u Hrvatskoj:
 Vojvodići kod Neteke
 Vojvodići kod Mazina
 Vojvodići kod Donjeg Lapca i Boričevca

Naselja u Crnoj Gori:
 Vojvodići kod Plužina

Naselja u BiH:
 Vojvodići kod Glušca (Foča, BiH), Glušca (Foča, BiH)
 Vojvodići kod Mrkonjić Grada
 Vojvodići kod Slatine (Foča, BiH), Slatina (Foča, BiH)
 Vojvodići kod Sanskog Mosta